O Colégio Estadual Piratini é uma escola pública localizada na cidade brasileira de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul. 

O Colégio foi fundado em 1950, com o nome de Escola Nacional, contando então apenas com o primário e o ginásio. Suas fundadoras foram as irmãs Maria e Eloá Maristany Bina, ambas professoras. A primeira sede da Escola Nacional foi um casarão localizado na Rua 24 de Outubro, em frente ao Prado Independência, cuja área corresponde hoje ao Parque Moinhos de Vento. 

Quando se tornou uma instituição estadual e pública, a Escola Normal passou a se chamar Instituto Piratini. Graças à doação de um terreno pelas fundadoras, construiu-se uma segunda sede, cuja pedra fundamental foi lançada em 18 de dezembro de 1953. Situado na rua Eudoro Berlinck, n.° 632, no bairro Auxiliadora, o prédio consiste em dois blocos com três andares cada.

Em 1983, fundou-se o Centro de Línguas Estrangeiras Piratini (CLEP), a partir de uma iniciativa do Círculo de Pais e Mestres do Colégio. Entidade sem fins lucrativos, oferece cursos básicos e avançados de inglês, espanhol, francês, alemão, italiano,japonês e mandarim.

Escolas estaduais do Rio Grande do Sul
Instituições de ensino de Porto Alegre